Westendorf (Allgäu), een plaats in de Duitse deelstaat Beieren
Westendorf (Augsburg), een plaats in de Duitse deelstaat Beieren
Westendorf (Tirol), een gemeente in de Oostenrijkse deelstaat Tirol